

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6
 Sułków – wieś w  woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Sułków – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Sułków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec 
 Sułków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków 
 Sułków – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Baborów
 Sułków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

Zobacz też 
 Sułkowice
 Sułkowo
 Sułkówek